перенаправление DOS